Сергеевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Сергеевское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Сергеевское — посёлок в Рамонском районе Воронежской области.
 Сергеевское — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Сергеевское — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Сергеевское — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Сергеевское — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Сергеевское — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Сергеевское — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Сергеевское — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Сергеевское — село в Братском районе Николаевской области.
 Сергеевское — село в Семёновском районе Черниговской области.

См. также 
 Сергеевская
 Сергеевский
 Сергиевское